Andre in het Veld (1958), voormalig Nederlands topzwemmer op de vrije slag
 Bart Spring in 't Veld (1976), Nederlandse televisiemaker en journalist
 Jan in 't Veld (1925-2005), Nederlands vliegtuigbouwkundige en hoogleraar
 Joris in 't Veld (1895-1981), Nederlands sociaaldemocratisch politicus
 Roel in 't Veld (1942), Nederlands bestuurskundige van PvdA-huize
 Sophie in 't Veld (1963), Nederlandse politica voor Democraten 66 (D66)
 Burgemeester In 't Veldpark, een park in Zaandam

Zie ook 
 Veld (doorverwijspagina)
 't Veld (doorverwijspagina)
 Mirjam van 't Veld